Il existe plusieurs rivières Madawaska:
La rivière Madawaska, en Ontario;
La rivière Madawaska, au Québec et au Nouveau-Brunswick;
La Petite rivière Madawaska, au Maine.